Еммабуда (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Еммабуда — місто у Швеції, у лені Кальмар.